Курчатовский район:

 Курчатовский район — в Курской области
 Курчатовский район — в Челябинске